AEP je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 Académie Européenne de Philatélie - Evropska filatelistična akademija
 Associação dos Escoteiros de Portugal - Skavtska zveza Portugalske
 AppleTalk Echo Protocol - protokol za testiranje dosegljivosti omrežnega vozlišča